Акімото () — японське прізвище.

Відомі носії  
 Акімото Саяка — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи AKB48.
 Акімото Ясусі — японський музичний продюсер і поет-пісняр, творець групи AKB48.
 Сюнь-іті Акімото (Syun-iti Akimoto) – фізик Токійського університету, на честь якого названо мінерал акімотоїт.

Об'єкти
 ГЕС Акімото

Див. також 
 Якімото